The Greatest Show on Earth steht für:

 The Greatest Show on Earth (Band), britische Rockband
 The Greatest Show on Earth, US-amerikanisches Zirkusunternehmen, siehe Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus
 The Greatest Show on Earth, Originaltitel von Die größte Schau der Welt, US-amerikanischer Spielfilm (1952)
 The Greatest Show on Earth: The Evidence for Evolution, Originaltitel von Die Schöpfungslüge, Buch von Richard Dawkins (2009)
 The Greatest Show on Earth, Song der finnischen Band Nightwish aus dem Album Endless Forms Most Beautiful